Blue Dream steht für
einen Schweizer Weichkäse, siehe Blue Dream (Käse)
einen früheren Namen des Kreuzfahrtschiffs Azamara Journey